De Simon – azienda italiana del settore automobilistico
 Luciano De Simon – matematico italiano

Pagine correlate 
De Simone
De Simoni